Das Slalomrennen der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 9. Februar ausgetragen. Austragungsort war die Piste „Ice River“ im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo.

Nach dem ersten Lauf führte Lena Dürr aus Deutschland mit 0,03 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin.

Im zweiten Durchgang legte die achtplatzierte Slowakin Petra Vlhová mit einer Zeit von 52,09 Sekunden den besten Lauf des Tages hin. Fortan konnte keine der folgenden Athletinnen ihre Zeit unterbieten. Silber sicherte sich Katharina Liensberger aus Österreich und Bronze Wendy Holdener aus der Schweiz. Lena Dürr verpasste eine Medaille um 0,07 Sekunden nur knapp.

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die neben Vlhová als Favoritin auf den Olympiasieg galt, schied wie bereits Riesenslalom-Rennen im ersten Lauf aus. Später saß sie noch lange völlig enttäuscht am Pistenrand.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an den zweiten Lauf im Zielbereich des Kurses statt. Die Medaillen überreichte der Spanier Juan Antonio Samaranch junior als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Begleitet wurde er dabei von Johan Eliasch aus Großbritannien, dem Präsidenten der FIS. Dieser übergab die Blumen an die Medaillengewinnerinnen. Danach wurde mit Nad Tatrou sa blýska die slowakische Nationalhymne zu Ehren der Siegerin gespielt.

Strecke

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 13 MB)

Einzelnachweise 

Slalom Frauen